Саме́дов (Саме́дова) () – азербайджанская фамилия.

Известные носители: 
 Самедов, Агададаш Абдулгасым оглы (род. 1924) — участник Великой Отечественной войны.
 Самедов, Агасамед Гасан оглы (1946—2021) — азербайджанский эстрадный исполнитель, народный артист Азербайджана (2011).
 Самедов, Александр Сергеевич (род. 1984) — российский футболист.
 Самедов, Алихан Имамхан оглы  (род. 1964) — азербайджанский музыкант, исполнитель народных песен на балабане.
 Самедов, Баба Самед оглы (род. 1934) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Самедов, Виталий Юнусович (1919—1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Самедов, Джавид (род. 1987) — азербайджанский оперный певец.
 Самедов, Забит (род. 1984) — кикбоксер.
 Самедов, Зарбали Мирзаага оглы (1908—1979) — советский педагог, Герой Социалистического Труда.
 Самедов, Кудрат Ашур оглы (1904—1972) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Самедов, Мирабуталыб Миркерим оглы — министр финансов Азербайджанской ССР (1938—1949).
 Самедов, Парвиз Абдулахад оглы (1970—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Самедов, Тимур Тофикович (род. 2000) — российский рэпер.
 Самедов, Фуад Ибрагим оглы (1926—1969) — азербайджанский советский геолог.
 Самедов, Эльнур Мамед оглы (род. 1993) — российский боксёр.

Самедова 
 Самедова, Ваджия Али кызы (1924—1965) — азербайджанский художник.
 Самедова, Фазиля Ибрагим кызы (1929—2020) — азербайджанский химик-технолог.